Нтутуко Радебе (; ) — южноафриканский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера 
Молодёжную карьеру начинал в академии Эспайр. В 2012 году присоединился к молодёжному составу бельгийского клуба «Эйпен».

В 2012 году получил вызов в основную команду. 15 декабря 2015 года дебютировал за «Эйпен», которым в то время руководил Тинтин Маркес, во втором бельгийском дивизионе в матче против «Дессел Спорт», заменив Фазу Кучебаша. 26 января 2014 года Радебе отметился дебютным голом в ворота «Эндрахт Аальст» на 20 минуте встречи. С 2012 по 2015 Нтутуко принял участие в 34 матчах и забил 1 гол. В сезоне 2015/16 «Эйпен» занял второе место во втором дивизионе и получил право в следующем выступать в Про-лиге. 15 октября 2016 года в матче против «Васланд-Беверен» Радебе, выйдя в основном составе, дебютировал за команду в высшем дивизионе Бельгии.

Смерть 
4 июля 2017 года погиб в автокатастрофе.

Статистика

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Эйпен»
Погибшие в автомобильных катастрофах